Ibrahimowa bzw. İbrahimova ist der Familienname folgender Personen:

 Elza Ibrahimowa (Elza İmaməddin qızı İbrahimova) (1938–2012), aserbaidschanische Komponistin und Volksschauspielerin
 Sevda İbrahimova (1939–2022), aserbaidschanische Komponistin und Pianistin

Siehe auch:
 İbrahimova